Hazsl. kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich August Hazslinszky von Hazslin

Robotskapade auktorsförkortningar